Cuntis kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuntis (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Cuntis (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar